Державино — название населённых пунктов в России:
 
 Державино — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Державино — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Державино — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Державино — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Державино — село в Лаишевском районе Татарстана.

См. также 
 Державин
 Державинка
 Державинск